Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży – uczelnia, utworzona w lipcu 1996 roku na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 o szkolnictwie wyższym. Nadzór sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Historia 
Wyższa Szkoła Agrobiznesu została założona w 1996 roku. W rejestrze MEN została wpisana pod numerem 96.
W dniu 5 lipca 1996 roku Centrum Edukacji i Agrobiznesu w Marianowie k. Łomży uzyskało zezwolenie Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie uczelni niepaństwowej pn. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży z siedzibą w Marianowie k. Łomży. 24 lipca 1996 roku zarejestrowany został Statut Uczelni, zatwierdzony program nauczania i skład osobowy kadry naukowo-dydaktycznej.

Rektorem WSA został mianowany dr Roman Engler. Prorektorem został wybrany prof. dr hab. Mirosław Łaguna. 1 października 1996 roku studia w Wyższej Szkole Agrobiznesu rozpoczęło 268 osób. Siedzibę uczelni stanowił Zespół Szkól Rolniczych w Marianowie. W grudniu 1997 roku WSA otrzymała od władz miasta budynek, dawny biurowiec Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Narew”. „W lutym 1998 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowej siedziby. Przecięcia wstęgi w auli dokonał przewodniczący Rady Uczelni Roman Jagieliński oraz Prezydent Miasta Łomża Jan Turkowski i Rektor WSA Roman Engler. W październiku 1998 roku na kierunku Rolnictwo zostały uruchomione studia dzienne. W roku 2000 Wyższa Szkoła Agrobiznesu uzyskała zezwolenie MEN na kształcenie w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunku Informatyka. Odbyły się pierwsze egzaminy. Wyższa Szkoła Agrobiznesu rozpoczęła kształcenie w systemie studiów podyplomowych. W ofercie znalazły się kierunki: Rachunkowość, Informatyka, Marketing i Zarządzanie w Oświacie, Blokowe Nauczanie: Przyroda, Blokowe Nauczanie: Sztuka, Fundusze Europejskie. Szkoła ustawicznie rozszerzała własną bazę. Zakupiona została dawna hala produkcyjna ŁZPB „Narew”, którą zaadaptowano na nowoczesną salę audytoryjną dla ponad 250 osób. W sierpniu 2004 roku uczelnia zakupiła budynek mieszkalny o powierzchni 388 m² przy ulicy Bawełnianej nr 25 z przeznaczeniem na akademik. Do listopada 2008 roku na domy studenckie Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży zostały zaadaptowane 3 kolejne budynki, w których mieszka około 120 studentów. W grudniu 2008 roku oddana została do użytku sala sportowa z jedynym w Łomży kortem do gry w squash.

W 2013 roku w rankingu 12000 uczelni ze świata Wyższa Szkoła Agrobiznesu zajęła 42 miejsce od końca.

Oferta dydaktyczna 
Uczelnia prowadzi kształcenie stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach:
 Bezpieczeństwo wewnętrzne (I i II stopnia)
 Budownictwo (I stopnia)
 Rolnictwo (I i II stopnia)
 Towaroznawstwo (I stopnia)
 Pielęgniarstwo (I i II stopnia)
 Pedagogika (I stopnia).
 Logistyka (I stopnia)

Uczelnia oferuje wiele różnych kierunków studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz zajęcia w ramach Uniwersytetu Złotego Wieku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona uczelni

Uczelnie w Łomży